Luchthaven Târgu Mureș, IATA-code voor de Roemeense luchthaven 
 TGM, voormalige Italiaanse motorfietsenfabrikant
 TGM, sneltramverbinding tussen Tunis en La Marsa
 MAN TGM, vrachtwagentype van het bedrijf MAN